E néven ismert személyek:
 Savoyai Mária Terézia szárd királyi hercegnő (1756–1805), III. Viktor Amadé szárd–piemonti király leánya, I. Viktor Emánuel szárd–piemonti király nővére, Artois grófjának, a későbbi X. Károly francia királynak felesége.
 Savoyai Mária Terézia szárd királyi hercegnő (1803–1879), I. Viktor Emánuel szárd–piemonti király leánya, II. Károly (Lajos) Bourbon–parmai herceg felesége, Parma és Lucca hercegnéje.